

Œuvres 
 Kotick, Nom d'un personnage (phoque) du Livre de la jungle de Rudyard Kipling.

Navires 
 Kotick (Ketch), Nom d'un bateau dessiné par Jean-Jacques Herbulot
 Super Kotick, Nom d'un bateau dessiné par Jean-Jacques Herbulot
 Kotick, cotre de Carantec construit en 1931. classé au titre des monuments historiques